Ива́н Петро́вич Кре́шев (1824, Петербург - , там же) — русский писатель, поэт, переводчик, журналист.

Биография и творчество 
Окончил Петербургский университет (1845), где учился сначала на философском, а потом на юридическом факультете. Отказался от службы, занялся литературой. Дебютировал в 1840. Крешев печатал оригинальные и переводные (Гёте, Шиллер, Гейне, Рюккерт, Уланд, Байрон, Томас Мур, А.Шенье, Гюго, Катулл,  «Оды» Горация) стихотворения в «Отечественных записках», «Библиотеке для чтения», журналах «Пантеон», «Маяк» и других, в альманахах. Там же помещались его переводы беллетристических произведений. В «Библиотеке для чтения» (1854, ч. 128) есть его статья: «Алжирия». 

Белинский причислял Крешева к подражателям Аполлона Майкова. В прозе был близок к натуральной школе. 

Последние годы провел в крайней бедности, много работал, стремясь прокормить мать и больных сестер. К концу жизни заболел душевной болезнью и умер в Обуховской больнице Петербурга.

Издания 
 Переводы и подражания. СПб,1862

Литература 
 Немировская Ю.А. Крешев Иван Петрович// Русские писатели 1800-1917. Т.3. М.: Большая российская энциклопедия; Фианит, 1994, с.151-152

Ссылки 
Стихотворения on line

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1824 году
Умершие в 1859 году
Умершие 2 апреля
Писатели России XIX века
Русские писатели XIX века
Переводчики поэзии на русский язык